Chyst' kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Tjysts, ort, Minsks voblast,

Tjeckien 

 Chýšť, ort, Pardubice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar